Zeitgeist («spirito del tempo» in lingua tedesca) è un'espressione adottata nell'Ottocento che indica la tendenza culturale predominante in una determinata epoca.

Cinema 
 Zeitgeist: The Movie – web film del 2007 diretto da Peter Joseph
 Zeitgeist: Addendum – web film del 2008 diretto da Peter Joseph
 Zeitgeist: Moving Forward – web film del 2011 diretto da Peter Joseph
 Zeitgeist Films – casa di distribuzione cinematografica statunitense

Fumetto 
 Zeitgeist – personaggio dei fumetti Marvel Comics

Informatica 
 Google Zeitgeist – report annuale di Google attinente alle nuove tendenze e alle ricerche effettuate nel mondo sul suo motore di ricerca web.
 Zeitgeist – framework scritto in Python per Linux.
 Gnome Zeitgeist, nome precedente per GNOME Activity Journal – file manager per l'ambiente GNOME

Letteratura 
 Lo spirito dei tempi (Zeitgeist) – romanzo di Bruce Sterling del 2000
 Zeitgeist – romanzo di Francesco Salvi del 2009

Movimenti 
 Movimento Zeitgeist – movimento no profit ispirato al film Zeitgeist: Addendum

Musica 
 Zeitgeist – album dei The Levellers del 1995
 Zeitgeist – album del progetto Schiller, pubblicato nel 1999
 Zeitgeist – EP dei Frogcircus del 2002
 Zeitgeist – album dei The Smashing Pumpkins del 2007
 Zeitgeist – brano musicale di Marco Moretti del 2010
 Zeitgeist – brano dei Black Sabbath del 2013
 Zeitgeist – album dei Camo & Krooked del 2013
Zeitgeist (Ghost In A Machine) – brano dei Dark Age del 2009

Altri progetti